Rocksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rocksjön, Småland, sjö i Jönköping,  (32,4 ha)
Rocksjöns naturreservat, i Jönköping, i vilket sjön med samma namn ingår, 
Rocksjön (hållställe), järnvägsstation nära sjön och köpcentrumet Asecs, 
Rocksjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,  (3,4 ha)
Rocksjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (27,8 ha)
Rocksjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (26,3 ha)
Lill-Rocksjön, sjö i Sollefteå kommun,  (27,1 ha)
Stor-Rocksjön, sjö i Sollefteå kommun,  (186 ha)
Väster-Rocksjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (28,2 ha)
Öster-Rocksjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (68,6 ha)
Rocksjön (Åsele socken, Lappland, 711416-155729), sjö i Åsele kommun,  (11,1 ha)
Rocksjön (Åsele socken, Lappland, 712984-154440), sjö i Åsele kommun,  (17,8 ha)

Se även
Rockträsket, sjö i Lycksele kommun i Lappland,  (54,2 ha)
Rocktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn